Зеэв Се́галь (, , в Израиле — , Тель-Авив, Израиль) — израильский юрист, профессор юриспруденции Тель-Авивского университета и юридический комментатор газеты «Гаарец».

Биография 

Зеэв Сегаль родился 13 января 1947 года в Эрец-Исраэль, находившуюся в то время под британским мандатом. Детство и юность Зеэва прошли в Тель-Авиве, где он учился в начальной школе «Ха-Кармель».

В 1965—1968 годах Сегаль служил в ЦАХАЛе военным корреспондентом журнала . После окончания службы он продолжал писать в этом журнале в качестве резервиста. В 1973 году исполнилась его давняя мечта — ему удалось взять интервью у Давида Бен-Гуриона и опубликовать его в своём журнале. Это было одно из последних интервью Бен-Гуриона.

Зеэв Сегаль закончил первую степень по юриспруденции в Тель-Авивском университете. После этого он работал помощником Шимона Переса, который тогда занимал пост министра связи и транспорта. В 1974 Сегаль с отличием окончил магистратуру юридического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, а в 1982 году он получил степень доктора юридических наук (J.S.D.) в Тель-Авивском университете.

Зеэв Сегаль был профессором права Тель-Авивского университета и считался признанным экспертом в области конституционного и административного права, включая вопросы гражданских прав и свобод, а также в области медиа-права. Он читал лекции на юридическом факультете и факультете социальных наук и возглавлял магистерскую программу для директоров в области государственной политики. Профессор Сегаль является автором книг и научных статей как в области права, так и в междисциплинарной области на стыке права и социальных наук. Судья Мирьям Наор высказала мнение, что «его книги и статьи оказывали и ещё окажут большое влияние на решения судов во многих областях и среди них таких, как право на обращение в БАГАЦ, надлежащий порядок в системе госуправления, свобода информации, свобода прессы и других».

В начале 90-х годов Сегаль публиковался в газете «Едиот Ахронот». Позднее и вплоть до последних дней жизни, его статьи регулярно выходили в свет на страницах газеты «Гаарец», главным юридическим комментатором которой он являлся. В его статьях освещались решения Верховного суда, а также другие вопросы права, имеющие важное общественное значение. Так, например, в 1993 году, опираясь на принцип свободы информации, Сегал писал о необходимости обеспечить гласность работы комиссии по избранию судей. Он также выступил против отмены БАГАЦем закона, позволившего легализовать работу «Седьмого канала». Тем не менее, некоторые авторы полагали, что критика Сегаля решений Верховного суда была слишком умеренной, и, в частности, он безоговорочно принял конституционную революцию Верховного суда и освещал её в своей колонке, игнорируя полемику вокруг этого вопроса.

Зеэв Сегаль принимал активное участие в работе общественных объединений:
 В 1985—1997 годах он был представителем общественности в Совете по делам прессы, входил в состав его пленума и являлся членом суда по вопросам этики при Совете.
 В 1999 году он вместе с проф. Хадарой Бар-Мор основал «Форум закон и общество» при Академическом колледже Нетании, и оба профессора являлись сопредседателями Форума.
 Сегаль являлся членом исполнительного комитета Израильской ассоциации парламентаризма при Кнессете.

Профессор Сегаль входил в состав «Форума национальной ответственности», который состоял из общественных деятелей, представлявших самый широкий спектр взглядов (от Юли Тамир до Эфи Эйтама) и пытавшихся прийти к национальному консенсусу. Сегаль был среди тех, кто в 2001 году сформулировал декларацию «Кинерет» и подписал её вместе с другими членами Форума.

Сегаль умер 13 января 2011 года в Тель-Авиве. У него остались жена и сын. Юридический советник правительства Иехуда Вайнштейн сказал после его смерти:

Библиография

Избранные статьи

В академических изданиях

В газете «Гаарец» и других СМИ 

 
 
 

  См. также  («Старик» — так называли Бен-Гуриона)
  (Сегаль утверждает, что «когда речь идёт об убийстве премьер-министра, недопустимо скрывать что-либо от глаз общественности».)
  (Сегаль поддерживает Аарона Барака в его полемике с Даниэлем Фридманом о верховенстве основных законов.)
  (Сегаль о Яакове Неэмане, БАГАЦе и разногласиях между религией и государством.)

Примечания

Ссылки 

 
  См. также 
  См. также 
 
 

Выпускники Тель-Авивского университета
Правоведы Израиля
Преподаватели Тель-Авивского университета
Журналисты по алфавиту
Журналисты Израиля
Свобода слова в Израиле